Ларраньяга () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Бернардо Пруденсіо Берро Ларраньяга — 7-й президент Уругваю
 Дамасо Антоніо Ларраньяга — уругвайський ботанік
 Хуан Антоніо Ларраньяга — іспанський футболіст